Guernon peut faire référence à :
Martial de Guernon-Ranville (1787-1867), magistrat et homme politique français ;
le château de Guernon-Ranville, à Ranville, dans le Calvados, en France ;
Guernon, ville fictive, lieu de l'intrigue du roman Les Rivières pourpres (1998) de Jean-Christophe Grangé et de son adaptation cinématographique (2000).